Проспе́кт пятьдеся́т лет Октября́ или  Проспе́кт пятидесятиле́тия Октября́ — названия проспектов в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Проспект 50 лет Октября — в Дальнегорске.
 Проспект 50 лет Октября — в Кинель-Черкассах.
 Проспект 50 лет Октября — в Климовске.
 Проспект 50 лет Октября — в Петропавловске-Камчатском.
 Проспект 50 лет Октября — в Пролетарске.
 Проспект 50 лет Октября — в Рыбинске.
 Проспект 50 лет Октября — в Саранске.
 Проспект 50 лет Октября — в Саратове.
 Проспект 50 лет Октября — в Сызрани.
 Проспект 50 лет Октября — бывшее название Проспекта Николая Корыткова в Твери.
 Проспект 50-летия Октября — в Улан-Удэ.

Украина 
 Проспект 50-летия Октября — прежнее название проспекта Леси Украинки в Кременчуге.
 Проспект 50-летия Октября — в Стаханове.

См. также 
 Проспект Октября
 Улица 50 лет Октября
 Бульвар 50 лет Октября
 Площадь 50 лет Октября